Magdaleno Aguilar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Magdaleno Aguilar (norra El Mante), ort, Tamaulipas, 
 Magdaleno Aguilar (södra El Mante), ort, Tamaulipas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar